La Kypello Kyprou 1967-1968 fu la 26ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo sesto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono venti, ovvero le dodici di A' Katīgoria 1967-1968 e otto delle dieci partecipanti alla B' Katīgoria 1967-1968 (rimasero fuori solo  ed  che si erano ritirate a campionato in corso). Per tutte le squadre di B' Katīgoria erano previsti i preliminari con le sole eccezioni dell' e dell', vincitori dei due gironi, ammessi direttamente alla fase finale.

Nella fase finale erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. Le squadre di casa furono decise per sorteggio. La finale fu giocata allo Stadio GSP di Nicosia il 7 luglio 1968.

Risultati

Primo turno preliminare
Gare disputate il 27 aprile 1968.

Secondo turno preliminare

Ottavi di finale
Gare disputate l'8 giugno 1968.

Quarti di finale

Replay dei quarti

Semifinale

Finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1968-1969

Note

Voci correlate
A' Katīgoria 1967-1968
B' Katīgoria 1967-1968

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967-68